Cohen är ett judiskt efternamn, en variant av Kohen och Cohn, och som liksom dessa antyder härstamning från prästerskapet vid Jerusalems tempel.

Personer med efternament Cohen

 Albert Cohen
 Andy Cohen
 Avishai Cohen

 Bram Cohen
 Bruce Cohen

 Chris Cohen
 Claude Cohen-Tannoudji

 David Cohen
 David X. Cohen

 Eli Cohen
 Emil Cohen
 Etan Cohen

 Ferdinand Cohen-Blind

 George Cohen
 Gerald Cohen

 Harry Cohen, brittisk politiker
 Henry Cohen, fransk kompositör och numismatiker
 Hermann Cohen, tysk filosof

 Izhar Cohen

 Job Cohen
 John S. Cohen
 Joshua Cohen
 Joshua J. Cohen

 Katharina Cohen

 Larry Cohen
 Lawrence E. Cohen
 Leonard Cohen, trubadur
 Liran Cohen
 Lynne Cohen

 Mickey Cohen
 Nathan Cohen

 Ohad Cohen

 Peter Cohen

 Sasha Cohen
 Sacha Baron Cohen
 Stanley Cohen
 Stanley Cohen (sociolog)
 Stanley N. Cohen
 Steve Cohen

 Tiffany Cohen

 William Cohen

 Yehoshua Cohen

Se även
Kohen
Coen
Cohn

Judiska efternamn